

Patronymie
 Heinrich von Bünau (1697-1762) est un homme d'État et historien allemand.
 Rudolf von Bünau (1890–1962) est un General der Infanterie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.